Aswa steht für:

 Aswa (Südsudan), Ortschaft sowie ein Flüchtlingscamp des Zweiten Sudanesischen Bürgerkriegs nahe Nimule, Südsudan
 Aswa (Uganda), Ortschaft in Uganda
 Aswa, Fluss in Uganda, siehe Achwa
 Aswa-Scherzone, eine NW-SO-verlaufende Scherzone nordöstlich des Victoriasees
 Asva (dt. Aswa), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

 Melanitis aswa, Falter aus der Familie der Edelfalter